Samba, estilo musical afro-brasileiro
 Samba-canção, subgênero do samba
 Samba (dança), o dançar da música samba
 Samba (personagem), cãozinho dos livros de Maria José Dupré
 Samba (servidor), um software livre
 Samba (Angola), distrito de Luanda
 Samba (provedor), um provedor de acesso à internet
 Samba (pintura), tela de Di Cavalcanti
 Samba (filme), de Olivier Nakache e Éric Toledano
 Samba (novela iraquiana)

Ver também

Desambiguação